Rooms-Katholieke Begraafplaats Oosteinde (Moordrecht) - begraafplaats in Moordrecht
 Algemene Begraafplaats Oosteinde - begraafplaats in Oosteinde, gemeente Het Hogeland
 Algemene begraafplaats aan het Oosteinde - begraafplaats in Hardenberg